Carl Zulehner ist der Name folgender Personen:

* Carl Zulehner (Komponist, 1770) (Georg Carl Zulehner; 1770–1841), österreichischer Komponist, Kapellmeister, Verleger und Musikpädagoge 
 Carl Zulehner (Komponist, 1805) (auch Karl Zulehner; 1805–1847), österreichischer Komponist 
 Carl Zulehner (Architekt) (1878–1943), deutscher Architekt